

События 
 Консулы имп. Валент (V раз) и имп. Валентиниан II.
 Вестготы, отступая от нашествия гуннов, появляются на Дунае. Вождь вестготов Фритигерн договорился с императором Валентом II о проходе вестготов через Дунай на территорию Римской империи в обмен на обещание охранять римские границы.
 Гунны совместно с некоторыми сарматскими и славянскими племенами выступили против вестготов Атанариха. Победа гуннов, которые оттеснили вестготов к Дунаю. Часть вестготов во главе с Атанариком откочевала на запад, в Трансильванию. Основная масса вестготов обращается к империи с просьбой предоставить им убежище на её территории. Римляне дают им земли, но не доставляют продовольствие. Начало восстания во главе с готским вождём Фритигерном. Готы начали опустошать Фракию.
 Синод в Антиохии. Активное участие Епифания.
 Китайское царство Ранняя Лян захвачена государством Ранняя Цинь.
 Фу Цзянь II завоевал Лян и совершил интервенцию в степь.
 Племя И покорилось Цинь.
 Хан Шеигянь убит заговорщиками.

Родились 
 Евфимий Великий
 Аларих I
 Кирилл Александрийский

Скончались 
 Вадим Персидский (казнён)
 Хан Шеигянь (убит заговорщиками)

См. также